Niemcy:
 Hochplatte – szczyt w Ammergauer Alpen
 Hochplatte – szczyt w Lattengebirge